

Sigle 
 Slightly enriched uranium – uranio lievemente arricchito
 Sindrome emolitico-uremica – patologia medica umana
 Sistemi Efficienti di Utenza – sono costituiti dall’insieme dei sistemi elettrici operati come attività di autoapprovvigionamento energetico, ovvero il sistema include produzione e consumo anche da parti terze incluse nel sistema (è una qualifica con riferimento alle nuove fonti rinnovabili e loro incentivazione, vedi GSE)

Codici 
 SEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seronera (Tanzania)
 seu – codice ISO 639-3 della lingua serui-laut